Il y a plusieurs Camp militaire Soundiata-Keïta:

Camp militaire Soundiata-Keïta (Mali)
Camp militaire Soundiata-Keïta (Guinée)